Буе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 30 км на північний захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 323 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 887,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Буе 
 сайт на Буе 

 Буе на сайті французького Національного інституту географії
 Буе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Буе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара